Флаг Ко́лпнянского района — официальный символ Колпнянского муниципального района Орловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 21 июля 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4271.

Флаг составлен на основании герба Колпнянского муниципального района по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображения фигур герба района: жёлтой четырёхугольной крепости, заполненной зелёным цветом, и белой семилучевой звезды (кометы) с дугообразным хвостом, отходящим от верхнего угла у древка».

Обоснование символики 
История земель вошедших в состав современного района насчитывает многие сотни лет. Первые жители основались здесь во II—I тысячелетии до нашей эры. Абашевская и срубная культуры со временем сменились скифами и сарматами, их место через столетия заняли печенеги, а с X века берега реки Сосны стали местом постоянного расселения славянских племён.

В 1571 году, по указу Ивана Грозного, князем М. И. Воротынским, была основана сторожевая крепость, защищавшая южные рубежи Московского государства от набегов крымских татар. Изображение крепости на флаге символизирует не только происхождение центра района — посёлка Колпны, но и подчёркивает заслуги многих поколений местных жителей встававших на защиту своей Родины по первому зову.

С колпнянской землёй связаны имена многих известных людей среди них и полководцы — адмирал Д. С. Арсеньев, маршал связи И. Т. Пересыпкин и люди творческие, учёные — знаменитый физик К. Д. Краевич, Д. И. Менделеев, академик живописи В. Г. Шварц. Взаимосвязь колпнянского края и высоких достижений людей, живших здесь отражена на флаге серебряной кометой-звездой — символом духа, света, просвещения, высоких идеалов. Этот символ для Колпнянского района выбран не случайно — первой серьёзной работой Константина Дмитриевича Краевича стало сочинение «О падающих звёздах», получившее высокую оценку и его преподавателей профессоров-математиков.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта

Белый цвет (серебро) — символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Голубой — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений.

Примечания 

Флаги с изображением крепости
Флаги с изображением комет